Хватов — фамилия и топоним, имеет женскую форму Хватова.

Топоним 
 Хватов — село в Бусском районе Львовской области Украины.
 Хватов-Завод — село в Смоленской области России.

Фамилия

Хватов 
 Хватов, Борис Павлович (1902—1975) — советский украинский учёный.
 Хватов, Василий Васильевич (1891—1975) — советский дирижёр и композитор.
 Хватов, Василий Васильевич (1898— ?) — советский кинооператор. 
 Хватов, Геннадий Александрович (род. 1934) — адмирал, командующий Тихоокеанским флотом.
 Хватов, Иван Александрович (1921—1941) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Хватов, Николай Васильевич (1937—2002) — Герой Социалистического Труда (1977).

Хватова 
 Хватова, Вера Петровна (1918—1993) — советский и украинский учёный.
 Хватова, Елена Михайловна (1925—2014) — советский и российский учёный-биохимик.
 Хватова, Светлана Витальевна (род. 1972) — российская футболистка.

См. также

Примечания